Путь воина:
 Путь воина — концепция, используемая Карлосом Кастанедой.
 Путь воина — компьютерная игра в жанре BBMMORPG.
 Путь воина — фильм 2010 года.

См. также 
 Бусидо ( буси-до:, «путь воина») — неписаный кодекс поведения самурая в обществе, представлявшего собой свод правил и норм «истинного», «идеального» воина.